Ruville ist der Familienname folgender Personen:

 Albert von Ruville (1855–1934), deutscher Historiker
 Amand von Ruville (1816–1884), preußischer Generalmajor
 Ernest von Ruville (1853–1928), preußischer Generalmajor

Siehe auch:
 Rouville